Zidler ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Zidler (1832–1897), französischer Zoo- und Theaterdirektor
 Hermann Zidler, Schweizer Grossrat, Kleinrat, Landweibel und Landschreiber